Promotor (algemeen): Iemand die bepaalde ontwikkelingen stimuleert.
 Promotor (hoogleraar): een hoogleraar die een promovendus en de vorming en verdediging van zijn/haar academisch proefschrift begeleidt.
 Promotor (genetica): deel van een gen of genen.
 Promotor (fysische chemie): een stof die een proces versnelt.
 Promotor (tijdschrift): tijdschrift over motorfietsen.